Аясе (Канаґава)
річка Аясе (Сайтама)
річка Аясе (Токіо)